A Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2022 foi a quinquagésima segunda edição desta competição futebolística de categoria de base ​organizada Federação Paulista de Futebol (FPF).

Considerada uma das mais tradicionais do pais, a edição de 2022 ocorreu entre os dias 2 e 25 de janeiro e foi disputada por 128 equipes divididas em 32 grupos. As duas primeiras colocadas de cada grupo avançaram para a fase seguinte, que foi disputada em partidas eliminatórias. Assim, as 64 equipes classificadas foram a cada fase reduzidas à metade até a final. Esta, por sua vez, foi protagonizada pelo clássico da Saudade e vencida pelo Palmeiras após uma goleada pelo placar de 4–0. Com esse resultado o clube palestrino conquistou a competição pela primeira vez em sua história.

Após o título, os perfis oficiais do Palmeiras nas redes sociais criaram a hashtag #TemCopinhaTemMundial, em alusão a uma canção provocativa criada pelos torcedores rivais. O feito também foi atribuído à reestruturação das categorias de base do clube, processo que começou em 2013.

Formato e participantes
Em 2 de agosto de 2021, a PFP anunciou o retorno da competição após um ano sem realização devido à pandemia de COVID-19. Já a tabela detalhada e as sedes foram divulgadas pela entidade em 17 de dezembro do mesmo ano. O torneio foi disputado em sete fases, sendo a primeira por pontos corridos e as demais definidas em partidas partidas eliminatórias. O regulamento dividiu as 128 equipes em 32 grupos, sendo três na capital e 29 no interior do estado.

As cidades sedes desta edição foram: Araraquara, Araras, Bálsamo, Barueri, Cravinhos, Diadema, Franca, Guaratinguetá, Guarulhos, Iacanga, Itapira, Jaguariúna, Jaú, Jundiaí, Lins, Matão, Mauá, Mogi das Cruzes, Osasco, Porto Feliz, Santana de Parnaíba, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, São Carlos, São José dos Campos, São Paulo, Suzano, Tanabi, Taubaté e Votuporanga.

Após três rodadas, os dois melhores posicionados de cada grupo se classificaram para a segunda fase. A partir desta fase, o torneio começou a ser disputado em partidas eliminatórias, com o vencedor do jogo avançando. Dessa forma, as 64 equipes classificadas foram a cada fase reduzidas à metade até a final. Esta, por sua vez, foi realizada no Allianz Parque, pois a sede tradicional, o estádio do Pacaembu, estava passando por reformas.

Os 128 participantes foram:

Resultados
Os resultados das partidas da competição estão apresentados nos chaveamentos abaixo. A primeira fase foi disputada por pontos corridos, com os seguintes critérios de desempates sendo adotados em caso de igualdades: número de vitórias, saldo de gols, número de gols marcados, número de cartões vermelhos recebidos, número cartões amarelos recebidos, confronto direto (somente em igualdades entre duas equipes) e sorteio. Por outro lado, as fases eliminatórias consistiram de partidas únicas, com o estádio sede determinado pela FPF. Os vencedores dos confrontos estão destacados em negrito.

Primeira fase

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

Grupo 5

Grupo 6

Grupo 7

Grupo 8

Grupo 9

Grupo 10

Grupo 11

Grupo 12

Grupo 13

Grupo 14

Grupo 15

Grupo 16

Grupo 17

Grupo 18

Grupo 19

Grupo 20

Grupo 21

Grupo 22

Grupo 23

Grupo 24

Grupo 25

Grupo 26

Grupo 27

Grupo 28

Grupo 29

Grupo 30

Grupo 31

Grupo 32

Fases finais

Artilheiros
Na edição de 2022, Figueiredo, do , e Werik, do  foram os artilheiros da competição. Os principais artilheiros da competição foram:

Referências

Gerais

Ligações externas
 Website oficial da Federação Paulista de Futebol.

Copa São Paulo de Futebol Júnior
Futebol de 2022 em São Paulo